Annokirche ist der Name folgender Kirchen:

 St. Anno (Essen-Stoppenberg)
 St. Anno (Holweide)
 St. Anno (Siegburg)